

Geografia
 Bowles – census-designated place statunitense, nella contea di Fresno in California

Persone
 Brian Bowles (1980) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Camilla Parker-Bowles (1947) – seconda moglie di Carlo, principe di Galles
 Charles Bowles, detto anche Black Bart (1829-1888) – criminale statunitense
 Charles E. Bowles (1884-1957) – politico statunitense, sindaco di Detroit nel 1930
 Denzel Bowles (1988) – cestista statunitense
 Graham Elliot Bowles (1977) – cuoco e personaggio televisivo statunitense
 Jane Bowles, nata Jane Sydney Auer (1917-1973) – scrittrice e drammaturga statunitense
 Lauren Bowles (1973) – attrice statunitense
 Lester Bowles Pearson (1897-1972) – politico canadese, Premio Nobel per la pace 1957
 Paul Bowles (1910-1999) – scrittore e compositore statunitense
 Peter Bowles (1936-2022) – attore britannico
 Samuel Bowles (1939) – economista statunitense
 Stan Bowles (1948) – ex calciatore britannico, di ruolo centrocampista
 Thomas Gibson Bowles, generalmente conosciuto come Tommy Bowles (1841-1922) – giornalista ed editore inglese
 Todd Bowles (1963) – ex giocatore e allenatore di football americano statunitense

Altro
 Benton & Bowles– agenzia pubblicitaria statunitense